PCA je zkratka, která může znamenat:

 Personal Centered Approach – Přístup zaměřený na osobu – psychoterapeutický přístup, který založil Carl Ransom Rogers
 Professional Chess Association – Asociace šachových profesionálů
 Principal Component Analysis – Analýza hlavních komponent
 Protocatechuic acid – kyselina 3,4-dihydroxybenzoová, antioxidant vyskytující se v zeleném čaji